Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Uncle Tobys Hardcourts 2005 des Damentennis. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen im Einzel und 4 Paarungen im Doppel an der Qualifikation teil, die von 31. Dezember 2004 bis 2. Januar 2005 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

2005
WTA Tour 2005